Боэ́й-Безе́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Валле-де-л’Ус и дю Лагуэн. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64133.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 185 км южнее Бордо, в 13 км к юго-востоку от По.

На юго-западе коммуны протекает река Гав-де-По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1234 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 772 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 588 были экономически активными, 184 — неактивными (показатель активности — 76,2 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 588 активных жителей работали 550 человек (282 мужчины и 268 женщин), безработных было 38 (13 мужчин и 25 женщин). Среди 184 неактивных 66 человек были учениками или студентами, 82 — пенсионерами, 36 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Викентия (1871 год)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи